Iron – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Pikardia, w departamencie Aisne
Gminy w USA:
 Iron (ang. Iron Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
 Iron (ang. Iron Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) – w stanie Utah
 hrabstwo Iron (ang. Iron County) – w stanie Wisconsin
Inne:
 Iron – album zespołu Ensiferum
 Iron – singel Nicky'ego Romera i Calvina Harrisa
 Iron – południowokoreański raper
 Iron Maiden – brytyjski zespół heavymetalowy
 SRWare Iron – przeglądarka internetowa bazująca na kodzie Google Chrome
 Iron River
 Iron Mountain
 Iron Bydgoszcz – przedwojenny klub sportowy

Zobacz też